Hans (Hasse) Karlsson eller Carlsson kan syfta på:

 Hans Carlsson (skarprättare) (1805–1838), svensk skarprättare
 Hans Karlsson (borgarråd) (1909–1963), svensk socialdemokratisk politiker, socialborgarråd i Stockholm från 1962
 Hans Carlsson (militär) (1922–2003), svensk militär
 Hans Karlsson (uppfinnare), svensk uppfinnare av rullbälte för bilar
 Hans Karlsson (fotbollsspelare) (1932–2008), fotbollsspelare i Djurgårdens IF 1959 och 1964
 Hans Karlsson (statsråd) (född 1946), svensk målare, fackföreningsman och socialdemokratisk politiker, arbetslivsminister 2002–2006
 Hans Karlsson i Hallsberg (född 1948), svensk skogsarbetare, fackföreningsman och socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot 1991–2000
 Hans Karlsson (företagare) (född 1950), grundare av IT-konsultföretaget HiQ International
 Hans Karlsson (handbollsspelare) (född 1981), svensk handbollsspelare

Hasse Carlsson
 Hasse Carlsson (handbollsspelare) (1933–2006), svensk handbollsspelare, VM-guldmedaljör 1958
 Hasse Carlsson (Flamingokvintetten) (född 1944), sedan 1960 sångare i dansbandet Flamingokvintetten
 Hasse Carlsson (Noice) (1965–2002), svensk sångare och gitarrist, medlem i punkbandet Noice

Hasse Karlsson
 Hasse Karlsson (konstnär) (född 1953), svensk akvarellist
 Hasse Karlsson (psykiatriker) (född 1955), finländsk läkare och professor i psykiatri
 Hasse Karlsson (reporter), reporter inom bland annat medicin

Se även 
 Hans Carlsen (1810–1887), dansk politiker

Referenser